Tennis-Mixed der Olympischen Sommerspiele 2012.

Erstmals seit 1924 war der Mixedwettbewerb wieder im olympischen Programm enthalten. Gespielt wurde auf dem Gelände des All England Lawn Tennis and Croquet Club in Wimbledon vom 1. bis 5. August 2012. Insgesamt nahmen 16 gemischte Doppel an diesem Turnier teil. Die Auslosung fand am 31. Juli 2012 statt. Im Finale standen sich die Weißrussen Wiktoryja Asaranka und Max Mirny sowie die mit einer Wildcard gestarteten Briten Laura Robson und Andy Murray gegenüber. Das topgesetzte weißrussische Duo drehte einen Satzrückstand noch um und gewann die Partie mit 2:6, 6:3, [10:8] und sicherte sich damit die Goldmedaille vor Robson und Murray, die Silber gewannen. Das Spiel um Bronze entschieden die an Position drei gesetzten US-Amerikaner Lisa Raymond und Mike Bryan für sich, sie besiegten Sabine Lisicki und Christopher Kas aus Deutschland mit 6:3, 4:6, [10:4].

Setzliste

Hauptrunde

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite des Mixedwettbewerbs auf london2012.com (englisch)

Tennis-Mixed
2012
Tennisturnier in London
Tennisturnier 2012
Sportveranstaltung im London Borough of Merton